

Persone                                         
Antonio Guadagnini (1817-1900) – pittore italiano
Fabio Guadagnini (1964) – giornalista, manager e conduttore televisivo italiano
Giovanni Battista Guadagnini (1711-1786) – liutaio italiano
Giovanni Battista Guadagnini (1723-1807) – teologo italiano
Giuseppe Guadagnini (1876-1966) – prefetto e politico italiano
Lorenzo Guadagnini (1685-1746) – liutaio italiano, capostipite della celebre famiglia di liutai
Walter Guadagnini (1961) – critico d'arte italiano

Altro
 Luca Guadagnini & Band (Vernice) – gruppo musicale italiano